Unterloibl (slow.: Podljubelj) ist  der Name zweier Orte beiderseits des Loiblpasses:
 Unterloibl (Gemeinde Ferlach), nördlich des Passes als Ortsteil von Ferlach
 Podljubelj (Gemeinde Tržič), südlich des Passes als Ortsteil von Tržič (Neumarktl)